Las Interclases en Colombia son un actividad que realizan los colegios cada año en un coliseo donde asisten los padres de familia, profesores, directivos. En esta actividad participan todos los alumnos del colegio con presentaciones (bailes), porristas y algunas veces con cantos. Cada salón va acompañado por una madrina.

Es común que se hagan dos concursos en cada realización de las interclases.

 La mejor presentación (baile)
 La mejor madrina

Danza en Colombia
Competiciones artísticas